Буржуа:
 Буржуа — квартал у місті Ріксансар (Бельгія)
 Буржуа́ (розм. буржу́й) — представник буржуазії

Прізвище 

 Альфред Буржуа (1872—1939)  — канадський купець і політик
 Амандін Буржуа (1979)  — французька співачка
 Бернар Буржуа (1929)  — французький філософ
 Леон Буржуа (1851—1925) — французький державний діяч і юрист, лауреат нобелівської премії миру за 1920
 Луїза Буржуа (1563—1636) — акушерка Марії Медічі
 Луїза Буржуа (1911—2010) — відомий американський скульптор, живописець і графік
 Полет Буржуа (1951)  — канадська дитяча письменниця, журналістка
 Селія Буржуа  — відома французька лижниця, учасниця Олімпійських ігор у Ванкувері (2010)
 Томас-Луї Буржуа (1676—1750)  — французький композитор
 Шарль Буржуа (1917—1976)  — французький поет
 Шарль Буржуа (1878—1941)  — французький архітектор
 Шарль-Артутр Буржуа (1838—1886)  — французький скульптор
 Шарль-Франсуа Буржуа (1759—1821)  — наполеонівський генерал

Частина прізвища
 Анісе-Буржуа Огюст (1806—1870)  — французький драматург